Delbert Wiens (1932 — ) é um botânico. especializado no estudo de plantas parasitas.

Botânicos dos Estados Unidos